Der malaysische FA Cup 2019 war die 30. Austragung dieses Fußballpokalturniers. Das Turnier startete mit der Vorrunde am 16. Februar 2019 und endete mit dem Finale am 27. Juli 2019. Titelverteidiger war der Sri Pahang FC.

Teilnehmende Mannschaften

Vorrunde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|16. Februar 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|17. Februar 2019

|}

1. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|2. März 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|3. März 2019

|}

2. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|2. April 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|3. April 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|9. April 2019

|}

Achtelfinale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|16. April 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|17. April 2019

|}

Viertelfinale 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 1. Mai 2019, Rückspiel 10. Mai 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 30. April 2019, Rückspiel 11. Mai 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 30. April 2019, Rückspiel 10. Mai 2019

|}

Halbfinale 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 22. Juni 2019, Rückspiel 29. Juni 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align="center"|Hinspiel: 22. Juni 2019, Rückspiel 30. Juni 2019

|}

Finale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align="center"|27. Juli 2019

|}

Weblinks 
 MFL
 Malaysia FA Cup 2019 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Malaysia FA Cup 2019 in der Datenbank von soccerway.com

Fußballsaison 2019
2019